Thomas Phillips (?-1693) – ingegnere militare inglese
 Thomas Phillips (1770-1845) – pittore inglese
 Thomas Phillips (1888-1941) – ammiraglio britannico